La gara di nuoto dei 200 metri misti femminili dei campionati mondiali di nuoto 2007 è stata disputata il 25 e il 26 marzo 2007 presso la Rod Laver Arena di Melbourne.

Vi hanno preso parte 49 delle 50 qualificate all'evento. Prima del tempo finale, sono indicati i passaggi ogni 50 m.

Podio

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
  Lista partenti su OmegaTiming.com
  Risultati batterie su OmegaTiming.com
  Risultati semifinali su OmegaTiming.com
  Risultati finale su OmegaTiming.com

Misti 200 F